Aldrich steht für folgende geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten: 

 Aldrich (Alabama), Ort im Shelby County, Alabama
 Aldrich (Missouri), Ort im Polk County, Missouri
 Aldrich (New York), Ort im St. Lawrence County, New York
 Aldrich (Todd County, Minnesota), Ort im Todd County, Minnesota
 Aldrich (Wadena County, Minnesota), Ort im Wadena County, Minnesota
 Aldrich Township, Minnesota
 Aldrich Fork, Fluss in Virginia

Aldrich ist der Familienname folgender Personen: 
 Abby Aldrich Rockefeller (1874–1948), US-amerikanische Kunstmäzenin
 Bess Streeter Aldrich (1881–1954), US-amerikanische Schriftstellerin
 Charles H. Aldrich (1850–1929), US-amerikanischer Jurist
 Charlie Aldrich (1921–2015), US-amerikanischer Musiker
 Chester Hardy Aldrich (1862–1924), US-amerikanischer Politiker
 Cole Aldrich (* 1988), US-amerikanischer Basketballspieler
 Cyrus Aldrich (1808–1871), US-amerikanischer Politiker
 Doug Aldrich (* 1964), US-amerikanischer Gitarrist
 Edgar Aldrich (1848–1921), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Erin Aldrich (* 1977), US-amerikanische Hochspringerin

 J. Frank Aldrich (James Franklin Aldrich; 1853–1933), US-amerikanischer Politiker

 Michael Aldrich (1941–2014), britischer Unternehmer und Erfinder
 Nelson W. Aldrich (1841–1915), US-amerikanischer Politiker
 Pelham Aldrich (1844–1930), britischer Admiral
 Pieter Aldrich (* 1965), australischer Tennisspieler
 Rhonda Aldrich, US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin

 Robert Aldrich (1918–1983), US-amerikanischer Regisseur
 Robert Aldrich (Historiker), australischer Historiker und Hochschullehrer
 Thomas Bailey Aldrich (1836–1907), US-amerikanischer Schriftsteller
 Truman H. Aldrich (1848–1932), US-amerikanischer Politiker

 Winthrop W. Aldrich (1885–1974), US-amerikanischer Bankmanager, Bankier und Diplomat

Aldrich steht für:
 Aldrich von Le Mans (800–857), Bischof von Le Mans, Heiliger
 Sigma-Aldrich, US-amerikanisches Chemieunternehmen

im NRHP gelistete Objekte:
 Aldrich Building, in Grand Rapids, Michigan, ID-Nr. 82000536
 Aldrich Free Public Library, in Plainfield, Connecticut, ID-Nr. 94000768
 Aaron Aldrich House, in Bay Village, Ohio, ID-Nr. 78002033
 Benjamin Aldrich Homestead, in Colbrook, New Hampshire, ID-Nr. 03000109
 Daniel Aldrich Cottage and Sawmill, in Uxbridge, Massachusetts, ID-Nr. 83004103
 Edgar Aldrich House, in Saline, Michigan, ID-Nr. 85003599
 Godfrey Aldrich and White Block, in Grand Rapids, Michigan, ID-Nr. 99000052
 J. Aldrich House, in Uxbridge, Massachusetts, ID-Nr. 84002896
 Nathan C. Aldrich House and Resthaven Chapel, in Mendon, Massachusetts, ID-Nr. 06000399
 Nelson W. Aldrich House, in Providence, Rhode Island, ID-Nr. 76000040
 Peter Aldrich Homestead, in Gardiner, New York, ID-Nr. 83001811
 Royal Aldrich House, in Farmington Hills, Michigan, ID-Nr. 94000755
 S. Aldrich House, in Uxbridge, Massachusetts, ID-Nr. 83004104
 W. Aldrich House, in Uxbridge, Massachusetts, ID-Nr. 83004105
 Aldrich-Genella House, in New Orleans, Louisiana, ID-Nr. 80001742

Siehe auch: 
 Aldrich Branch
 Aldrich Brook
 Aldrich Creek
 Aldridge